Серия А 2009—2010 — 88 розыгрыш сильнейшего турнира Италии.

Участники

Регулярный сезон

Итоговая таблица 

 — с Варезе сняты 2 очка

Плей-Офф 
Серии четвертьфиналов и полуфиналов проходят до трех побед, финал до четырех

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе